Vouillé (Deux-Sèvres)
 Vouillé (Vienne)
ook:
 Vouillé-les-Marais,  Vendée